Confident (canção de Justin Bieber)
 Confident (álbum)
 Confident (canção de Demi Lovato)